Domenico Del Frate (1765-1821) – pittore italiano
 Marisa Del Frate (1931-2015) – cantante, attrice e showgirl italiana
 Paolo Alvazzi del Frate (1959) – giurista italiano
 Renato Del Frate (1910-1962) – direttore della fotografia italiano